Steckenpferd steht für:
 Steckenpferd, ein aus einem Stecken (Stiel) und einem Pferdekopf bestehendes Kinderspielzeug
 Steckenpferd, eine Lieblingsbeschäftigung, siehe Hobby
 Steckenpferd (VEB), ein DDR-Unternehmen, Gründer der Steckenpferd-Bewegung zur Beschaffung von Schiffen
 Steckenpferd (Marke), Markenname der Feinseifen- und Parfümfabrik Bergmann & Co.
 Steckenpferd (Schiff), eines der Schiffe der Steckenpferd-Bewegung
 Steckenpferd (Heraldik), eine Wappenfigur

Siehe auch:
 Steckenpferd-Bewegung
 Steckenpferdreiten
 Steckenpferdpolo